El término La Opinión puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 La Opinión (Falcón), asentamiento en Falcón, Venezuela.
 La Opinión (Montecristo de Guerrero), municipio en Montecristo de Guerrero, Chiapas, México.

Periódicos

Argentina 
 La Opinión Austral, periódico de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
 La Opinión Semanario, periódico de San Pedro, provincia de Buenos Aires.
 La Opinión de La Costa, periódico de San Bernardo, provincia de Buenos Aires.
 La Opinión (San Luis), periódico de la ciudad de San Luis.
 La Opinión (Buenos Aires), periódico de Buenos Aires (1971-1981).
 La Opinión (Pergamino), periódico de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
 La Opinión (Rafaela), periódico de Rafaela, provincia de Santa Fe.
 La Opinión (San Nicolás), periódico digital de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires.

Colombia 
 La Opinión (Colombia), periódico de Cúcuta, Norte de Santander.

Estados Unidos 
 La Opinión (Los Ángeles), periódico en español de Los Ángeles, California.

España 
 La Opinión A Coruña, periódico de La Coruña, Galicia.
 La Opinión de Granada (2003-2009).
 La Opinión de Málaga.
 La Opinión de Murcia.
 La Opinión de Tenerife (1999-2019).
 La Opinión-El Correo de Zamora, periódico de Zamora (1897-1990).
 La Opinión (Ortigueira), periódico de Ortigueira, La Coruña (1931-1933).

México 
 La Opinión (México), periódico del siglo XIX.